Buffalo City (Verenigde Staten)
 Buffalo City (Zuid-Afrika)